Jižní Egeis (řecky Νοτίο Αιγαίο) je řecký kraj. Skládá se z dvou hlavních souostroví, která byla před reformou v roce 2011 zároveň prefekturami – Kyklad a Dodekan. Hlavní město a správní středisko kraje je ve městě Ermupoli na ostrově Syros. Od roku 2011 se kraj dělí na 13 regionálních jednotek, které odpovídají jednotlivým ostrovům nebo jejich skupinám: Andros, Kalimnos (Agathonisi, Astypalaia, Leipsoi, Leros, Patmos), Karpathos (Kasos), Kea-Kythnos, Kós (Nisyros), Milos (Kimolos, Serifos, Sifnos), Mykonos, Naxos (Amorgos, Malé Kyklady), Paros (Antiparos), Rhodos (Chalki, Kastelorizo, Symi, Tilos), Syros, Santorin (Anafis, Folegandros, Ios, Sikinos), Tinos. V roce 2011 zde žilo 308 975 obyvatel.

Správní členění 
Kraj Jižní Egeis se od 1. ledna 2011 člení na 13 regionálních jednotek.

Města 
Města s více než 3000 obyvateli jsou v tabulce.

Ostrovy 
Ostrovy, které náleží ke kraji Jižní Egeis, zachycuje tabulka:

Reference

Externí odkazy 

 

 
Kraje v Řecku